Эспехон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьеррас-дель-Бурго. Занимает площадь 21,97 км². Население 200 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Сории